

Architettura
 Galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta – traforo urbano di Roma
 Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta – ponte di Roma

Persone
 Savoia-Aosta – ramo cadetto di Casa Savoia
 Amedeo di Savoia-Aosta (1898-1942) – generale, aviatore e patriota italiano
 Amedeo di Savoia-Aosta (1943-2021) – nobile e imprenditore italiano
 Amedeo Ferdinando di Savoia-Aosta – figlio del primo re d'Italia Vittorio Emanuele II e re di Spagna
 Aimone di Savoia-Aosta (1900-1948) – nobile e ammiraglio italiano
 Aimone di Savoia-Aosta (1967) – nobile e dirigente d'azienda italiano
 Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta – nobile e generale italiano
 Luigi Amedeo di Savoia-Aosta – ammiraglio, esploratore e alpinista italiano
 Umberto di Savoia-Aosta – militare italiano
 Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta – generale italiano